Солнице () — город в Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.

Город расположен в предгорьях горы Орел между городами Рихнов-над-Кнежноу (5 км) и Добрушка (11 км).

Достопримечательности 
 Костёл Иоанна Крестителя
 Замок Солнице
 Марианский (чумной) столб

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 

Города Краловеградецкого края